Церковь Святого Мартина () в Кентербери — старейшая непрерывно действующая приходская церковь в Великобритании и старейшая приходская христианская церковь в англоговорящем мире. Устроена в VI веке королевой Бертой Кентской как частная капелла, с 1688 года — в составе бенефиции св. Мартина и св. Павла. Как в церкви св. Мартина, так и св. Павла проводятся еженедельные службы.

В 1952 году признана объектом культурного наследия Англии I класса, в 1988 году церковь Святого Мартина наряду с аббатством Святого Августина и Кентерберийским собором была признана ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

История 
Церковь была частной капеллой королевы Берты Кентской († на ранее 601) ещё прежде, чем из Рима в 597 году прибыл Августин Кентерберийский. Берта была франкского происхождения и прибыла в Англию с собственным капелланом епископом . Её муж, Этельберт Кентский, был язычником, но предоставил ей для исполнения обрядов христианской веры отремонтированную ок. 580 года постройку романо-британского времени. Беда утверждает, что она использовалась для христианской молитвы в позднеримский период, но потом была заброшена. Он особо упоминает, что церковь была посвящена св. Мартину Турскому, потому что Берта выросла близ Тура. Современные исследователи оспаривают сведения Беды и считают, что не только это здание не было в римское время церковью, но даже и построено лишь в VI веке, хотя и по римским образцам.

Августин немедленно сделал церковь центром своей миссии и пристроил её в 597 году. Вскоре здесь был крещён Этельберт, и, хотя построены Кентерберийский собор и аббатство св. Августина, церковь не утратила своего исторического значения.

Со времён Августина существует хор и непрерывно поддерживается традиция церковного пения.

При церкви погребены представители местных родов и такие известные люди как художник Томас Сидней Купер и  (1874—1948), создательница комиксов о .

Незадолго до 1844 года близ церкви найден клад золотых монет, возможно, конца VI века, в том числе  с изображением коронованного лица, по легенде — епископа Леодхардта.

Архитектура 
Находки подтверждают существование христианской общины в этом месте в указанное время. В составе здания имеется множество сполий, заново использованного римского кирпича, крупные фрагменты римских стен и целая римская кирпичная могила. Часть стен очевидно очень древние, и проём в алтаре с прямой перемычкой, ныне заложенный, вероятно, вёл в капеллу Берты. Другие стены, в том числе большая часть нефа, несколько моложе, VII и VIII веков. Первоначальная апсида в восточном конце утрачена, башня очень поздняя, в перпендикулярном стиле. На башне расположена звонница из трёх колоколов (тенор в Си-бемоль).

Источники 

Литература

См. также 
 Гринстедская церковь — старейшая деревянная церковь Британии
 Церковь в Брэдуэлл-он-Си — старейшая каменная церковь Британии (ок. 654 г.)

Ссылки 

 Сайт церкви Сент-Мартин
 Canterbury Buildings
 Website of St Martin’s Church
 Triadic UNESCO World Heritage property, «Canterbury Cathedral, St Augustine’s Abbey, and St Martin’s Church»

Мартина Святого церковь
Культовые сооружения Кентербери
Кентербери
Англосаксонская архитектура
Всемирное наследие в Англии